Johar Baru (onderdistrict), onderdistrict van de stadgemeente Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Johar Baru (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.